Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

7001–7100. • 7101–7200. • 7201–7300. • 7301–7400. • 7401–7500.

Források 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája